De tweede editie van het Pan-Amerikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 2004 gehouden in Bridgetown op Barbados. Het toernooi met acht deelnemers werd gehouden van 21 tot en met 24 april. Argentinië werd ook dit keer Pan-Amerikaans kampioen. Het team plaatste zich hierdoor voor het wereldkampioenschap van 2006. De nummer twee plaatse zich voor het kwalificatietoernooi voor dat wereldkampioenschap.

Uitslagen
Alle tijden zijn lokale tijden (UTC−4)

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden
 Om plaatsen 5-8

Halve finale

Plaatsingswedstrijden 
Om de zevende plaats

Om de vijfde plaats

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

Externe link
Officiële website

Pan-Amerikaans kampioenschap hockey
Hockey in 2004
Sportevenement in Barbados